Шкадов — русская фамилия, возможно — польского происхождения ().

Известные носители 
 Шкадов, Александр Иванович (1940—1998) — российский деятель алмазообрабатывающей отрасли, генеральный директор ПО «Кристалл» (1988—1998). Сын И. Н. Шкадова.
 Шкадов, Виктор Яковлевич (род. 1935) — советский и российский учёный-механик и математик.
 Шкадов, Иван Николаевич (1913—1991) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал армии.
 Шкадов, Леонид Михайлович (1927—2003) — доктор технических наук, профессор, заместитель министра авиационной промышленности СССР
 Шкадов, Максим Александрович (род. 1969) — российский менеджер, генеральный директор ОАО ПО «Кристалл», председатель Совета Ассоциации российских производителей бриллиантов, вице-президент Международной Ассоциации производителей бриллиантов. Сын А. И. Шкадова.